2 miejscowości w Polsce:
 Czapelki – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. świeckim, w gminie Świecie
 Czapelki – kolonia w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. wąbrzeskim, w gminie Płużnica